Rödskägg kan referera till:

Personer 
 Harald Rödskägg, norsk (eventuellt mytologisk) kung under 700-talet.
 Frederick Barbarossa ("Rödskägg"), ett annat namn för Fredrik I av Hohenstaufen (1100-talet).
 Oruç Reis, (1474–1518), osmansk kommendörkapten och kapare. 
 Khair ed-Din (1478–1546), osmansk admiral, kapare och den föregåendes bror.

Övrigt 
 Röde Piraten eller Rödskägg, belgisk serie skapad av Victor Hubinon.
 Rödskägg, kallas ibland piratkaptenen i serien om Asterix.
 Rödskägg (film) (赤ひげ), film från 1965 av Akira Kurosawa. 
 Rödskägg (kortspel)

Se även 
 Barbarossa (olika betydelser)
 Rödskäggig biätare
 Red Beard, brittisk atombomb